Jeźdźcy smoków (ang. DreamWorks Dragons) – amerykański serial animowany stworzony przez Chrisa Sandersa i Deana DeBloisa, wyprodukowany przez DreamWorks Animation, będący kontynuacją filmu Jak wytresować smoka z 2010.

Światowa premiera serialu miała miejsce 7 sierpnia 2012 na amerykańskim kanale Cartoon Network, a w Polsce 14 marca 2013 roku na rodzimym odpowiedniku tego kanału. .

Fabuła 
Po wydarzeniach z filmu "Jak wytresować smoka" mieszkańcy Berk zaczynają trenować smoki. Te jednak pozostają nieprzewidywalne i dzikie, a rosnącym w związku z tym problemom zaradzić próbuje Czkawka. Część mieszkańców opowiada się przeciwko trzymaniu smoków w obejściu, a ojciec Czkawki, Stoik, wierzy w powodzenie swojego syna.

Produkcja 
12 października 2010 ogłoszono, że Cartoon Network otrzymało prawa do światowej emisji serii animowanej na motywach filmu. Producent Jak wytresować smoka Tim Johnson zapowiedział, że w przeciwieństwie do seriali bazujących na kinowych hitach takich jak Madagaskar czy Kung Fu Panda, serialowa wersja opowieści o wikingach i smokach będzie wierniejsza filmowi. Jest to pierwszy serial na podstawie animacji wytwórni DreamWorks realizowany przez Cartoon Network – poprzednie powstawały dla stacji Nickelodeon.

Chociaż początkowo serial zapowiadano jako Dragons: The Series, podczas konwentu Comic Con w czerwcu 2012 ujawniono, że pierwsza seria będzie nazywała się Dragons: Riders of Berk. Druga seria otrzymała podtytuł Obrońcy Berk (ang. Defenders of Berk). Pod koniec maja 2014 roku DreamWorks Animations ogłosiło, że trzecia seria – Na końcu świata – premierowo dostępna będzie na Netfliksie, a nie jak wcześniej emitowana na Cartoon Network.

Obsada

Spis odcinków

Błędy w emisji i uwagi 
 5 września 2016 miała odbyć się premiera 54 odcinka (Astrid Team), jednak przez pomyłkę został wyemitowany inny.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2018
Filmy o smokach
Filmy z serii Jak wytresować smoka
Seriale telewizyjne, których akcja toczy się w średniowieczu
Seriale animowane emitowane w Telewizji Polsat
Seriale animowane emitowane w TV4 (Polska)